El término Nadie, puede referirse a:

 Nadie, grupo de pop rock chileno.
 Nadie, película estadounidense de 2021.
 Nadie conoce a nadie, película española de 1999.
 Nadie está solo, álbum de Tiziano Ferro.
 Nadie sabe, película japonesa de 2005.
 Nadie me dirá como quererte, telenovela venezolana de 2008.
 Nadie en especial, álbum de Chac Mool.
 Nadie me entiende, serie juvenil chilena de 2009.
 Nadie es perfecto, disco de Joan Manuel Serrat.
 Nadie es eterno en el mundo, telenovela colombiana de 2007.
 Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto.
 Nadie conoce a nadie, película española.
 Nadie se conoce, grabado del pintor Francisco de Goya.
 Nadie sale vivo de aquí, álbum de Andrés Calamaro.